Publius Servilius är ett namn som burits av flera romare:

 Publius Servilius Casca, romersk politiker, en av de sammansvurna mot Julius Caesar
 Publius Servilius Geminus, romersk politiker, konsul 252 och 248 f. Kr.